Un grand silence frisé est le quatrième tome de la série Le Génie des alpages, bande dessinée réalisée par F'murr (dessin et scénario), édité en album en 1978 par Dargaud.

À la page « samedi » du « Journal d'un berger », Romuald projette de « civiliser » les brebis — lire : « exorciser [ses] problèmes personnels » — en les sacrifiant à Moloch.

Notes et références

Articles connexes 
 Personnages du Génie des alpages

Bibliographie 
 .
 .

Bande dessinée franco-belge
Album de bande dessinée sorti en 1978
Le Génie des alpages